Jean-Pierre Maulny est un géopolitologue français.

Biographie

Formation 
Jean-Pierre Maulny est titulaire d'un DEA en droit public et d’un DEA en défense (1985). En 1994-1995, il est auditeur de la  session du CHEAr.

Parcours 
Il a notamment été chargé de mission auprès du président de la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale de 1997 à 2002. 

Il est responsable à l'IRIS des questions liées à la politique de défense, à la PESD et à l’OTAN, à l'industrie d'armement et aux ventes d'armes. Il dispense notamment un cours portant sur l'industrie de défense et les hautes technologies.

Il est un des deux directeurs adjoints actuels de l'Institut de relations internationales et stratégiques

Ouvrages 
 Dir. avec Franck-Emmanuel Caillaud, Europe, États-Unis, coopérations et compétitions dans le domaine des systèmes de défense et des hautes technologies (La Documentation française, 1998) .
 Dir., Savoir et relations internationales (Presses universitaires de France, 2001) .
 La guerre en réseau au . Internet sur les champs de bataille (Le Félin, 2006).

Notes et références

Liens externes 
 
 

Géopoliticien français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Institut de relations internationales et stratégiques